Dittmar ist 

 ein Vorname, Variante von Dietmar

Dittmar ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Dittmar (* 1974), deutscher Kugelstoßer
 Ansgar Dittmar (* 1971), Bundesvorsitzender der Schwusos
 Anthony Dittmar (* 1994), deutscher Rollstuhltennisspieler
 Chris Dittmar (* 1964), australischer Squashspieler, Fernseh- und Radiokommentator
 Edgar Dittmar (1908–1994), deutscher Flugpionier
 Edmund Dittmar (1908–1983), dt. Architekt
 Emil Dittmar (1842–1906), Staatsminister des Großherzogtums Hessen
 Ewald Dittmar (1832–1890), deutscher Ingenieur und Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)
 Friedrich Wilhelm Dittmar (* 1935), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Gottlob Dittmar (1839–1891), deutscher Pädagoge, Historiker und Buchautor
 Gustav Dittmar (1836–1919), deutscher Förster und Politiker
 Hans Dittmar (1902–1967), finnischer Segler
 Hans von Dittmar (1850–1916), preußischer Generalleutnant
 Heini Dittmar (1911–1960), deutscher Segelflieger

 Jens Dittmar (* 1950), Liechtensteiner Autor und Herausgeber
 Johann Christian Wilhelm Dittmar (1801–1877), deutscher Theologe und Politiker
 Johann Wilhelm von Dittmar (1725–1792), königlich preußischer Generalmajor
 Jula Dittmar (1887–1976), Ärztin und Mitglied des Stadtrats in Bayreuth
 Karl Dittmar (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Dittmar (1891–1959), deutscher Generalleutnant und Rundfunkkommentator
 Louise Dittmar (1807–1884), deutsche Frauenrechtlerin, Publizistin und Philosophin
 Ludwig Dittmar (1889–1962), deutscher Verwaltungsjurist und NSDAP-Politiker
 Maxim Napolinowitsch von Dittmar (1902–1926), estnischer Student, wurde im Rahmen der Kindermann-Wolscht-Affäre verhaftet und verurteilt
 Norbert Dittmar (* 1943), deutscher Sprachwissenschaftler
 Rupprecht Dittmar (1914–1985), deutscher Sozialpolitiker
 Sabine Dittmar (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)
 Siegismund Dittmar (1759–1834), deutscher Pädagoge, Meteorologe und Autor
 Walter Dittmar (1902–1980), deutscher kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Wilhelm Dittmar (1833–1892), deutsch-britischer Chemiker
 Willy Dittmar, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ditmar
 Villa Dittmar
 Dittmer